Il doppio del torneo di tennis Tokyo Indoor 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Victor Amaya e Hank Pfister che hanno battuto in finale Marty Riessen e Sherwood Stewart 6-3, 3-6, 7-6.

Teste di serie 

 Peter McNamara /  Paul McNamee (semifinali)
 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (finale)

 Bruce Manson /  Brian Teacher (semifinali)
 Victor Amaya /  Hank Pfister (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tokyo Indoor 1980